Water Sign (прибл. ) — пятый студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 1983 лейблом Magnet. В 1998 был переиздан лейблом WEA International. Возможно, наибольшего успеха он достиг в Швеции, заняв 7 место 6 сентября 1983 года и продержавшись в чартах в общей сложности 12 недель.

Об альбоме
Диск заложил один из краеугольных камней в карьере Криса Ри, хотя и был очень близок к тому, чтобы никогда не быть выпущенным. Звукозаписывающая компания проявляла настолько незначительный интерес по отношению к Крису Ри, что они даже не оплатили профессиональную запись альбома. Что было действительно выпущено, так это демоальбом, записанный Крисом собственноручно, как демонстрация для лейбла, с некоторыми наложениями — отсюда экстенсивное использование драм-машин. Однако, вся ирония как раз в том, что альбом был принят очень хорошо и большинству понравилось новое электронное звучание Криса, и вряд ли они знают, что такие композиции как «I Can Hear Your Heartbeat» могли быть записаны совсем по-другому, будь у Криса свобода действий.

Список композиций

Синглы 
 «Let it Loose» с бонус-треками «Sierra Sierra», «Urban Samurai».
 «I Can Hear Your Heartbeat» с бонус-треком «From love to love».
 «Love’s Strange Ways» с бонус-треком «Smile».

В записи участвовали

Примечания

Ссылки 

Альбомы Криса Ри
Альбомы 1983 года
Альбомы Magnet Records
Альбомы Warner Music Group